Plaats in Engeland
 Coalville (Leicestershire)

 Plaats in de Verenigde Staten
 Coalville (Iowa)
 Coalville (Utah)

 Plaats in Zuid-Afrika
 Coalville (Mpumalanga), in de provincie Mpumalanga